Громобій — багатозначний термін
 Громобій — День Іллі;
 Громобій — дерево (особливо дуб), в яке вдарила блискавка;
 Громобій — фільм 1929 року;
 Громобій — фільм 1995 року;
 Громобій — фільм 2006 року;
 Громобой — 53-гарматний трищогловий гвинтовий фрегат Російського імператорського флоту.